Peridiscaceae – słabo poznana rodzina roślin o niejasnej pozycji systematycznej i składzie. Współcześnie grupa ta włączana jest do rzędu skalnicowców i obejmuje 3–4 rodzaje występujące w tropikach Ameryki Południowej i zachodniej Afryki.

Morfologia 
Drzewa i wyprostowane krzewy o liściach skrętoległych, pojedynczych z całobrzegą blaszką liściową i przylistkami. Drobne pachnące, promieniste kwiaty skupione są pęczkach lub groniastych kwiatostanach wyrastających z kątów liści. Okwiat zróżnicowany. U Peridiscus 4–5 działek kielicha, u Whittonia 7. Płatków korony brak z wyjątkiem Soyauxia. Pręciki liczne, wyrastają z mięsistego dysku, nitki mają wolne lub połączone u nasady. Zalążnia górna, jednokomorowa, z 3–4 owocolistków. Owocem jest pestkowiec u Peridiscus lub torebka u Soyauxia z jednym nasionem.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina stanowi klad bazalny w obrębie skalnicowców należących do okrytonasiennych.

 Wykaz rodzajów
 Peridiscus Benth.
 Whittonia Sandwith
 Soyauxia Oliv.
 Medusandra Brenan

Przypisy